Il existe plusieurs théorèmes portant le nom de Roger Cotes
 Le théorème de Cotes (cercle) sur le découpage d'un cercle en n parties égales; 
 le théorème de Cotes (moyenne harmonique) sur les points d'intersection d'une courbe et d'une droite; 
 la formule de Newton-Cotes.